GEAST, pour « GE-Alstom », est une entreprise française spécialisée dans les activités nucléaires liées au turbines à vapeur (Arabelle) portant sur l’îlot conventionnel et historiquement implantées en France, notamment sur son site de Belfort.

À l'origine une filiale commune entre General Electric et Alstom, elle est une filiale à 80 % de General Electric depuis octobre 2018. L'État français détient 20 % du capital de GEAST. Dirigée par Frédéric Wiscart, GEAST rassemble également les activités françaises de GE Steam Power à travers ses deux filiales GE Steam Power Systems (anciennement Alstom Power Systems) et GE Steam Power Service France (anciennement Alstom Power Services).

Le , le français EDF et General Electric annoncent la signature d'un accord d’exclusivité concernant le projet d’acquisition par EDF des activités nucléaires mondiales de GE Steam Power portant sur l’îlot conventionnel, soit principalement les activités de GEAST et les turbines Arabelle. La vente exclut les activités américaines de GE Steam Power. EDF va débourser environ  d’euros pour cette transaction, une fois prises en compte les liquidités et dettes de l’activité rachetée.

En , l'État français serait prêt à céder 20 % de GEAST à Rosatom, la multinationale russe spécialisée dans le nucléaire, à l'issue de son rachat à General Electric par EDF, qui conserverait les 80 % restants.

Historique

2014 : rachat d'Alstom Power par General Electric 
En 2014, le rachat partiel d'Alstom par General Electric (GE), est proposé pour un montant de  de dollars. Une filiale commune GE-Alstom est alors créée : GEAST. Celle-ci regroupe les activités de deux des filiales d’Alstom : Alstom Power Systems et Alstom Power Services. GEAST est alors détenu à 80 % par General Electric et à 20 % par Alstom. Elle est dotée de « règles de gouvernance spécifiques » destinées à préserver les enjeux des intérêts nationaux, dont le maintien en France d'une activité stratégique développée par Alstom, telle que la turbine Arabelle, la plus puissante au monde.

En , GE annonce la suppression de  en Europe, dont 765 en France, dans les activités énergie d'Alstom. Il est précisé que le site de Belfort ne sera pas touché.

En juin 2016, General Electric désormais chargé de l'entretien des turbines Arabelle d'Alstom Power qui font tourner les centrales nucléaires françaises, veut réduire sa responsabilité financière en cas d'incident, quitte à engager une épreuve de force avec EDF.

2018 : désengagement total d'Alstom dans GEAST 
Selon un compte-rendu du 17 janvier 2018 de la commission d’enquête de l'Assemblée nationale chargée d’examiner les décisions de l’État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d’entreprises intervenues, notamment dans les cas d’Alstom, d’Alcatel et de STX, ainsi que les moyens susceptibles de protéger les fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé, un des membres du conseil d’administration de GEAST est nommé par l’État, qui dispose d’une action spécifique lui conférant un droit de veto (ou golden share) pour toute décision .

Le , Alstom cède ses 20 % de participation dans ses trois co-entreprises du secteur de l'énergie avec GE, soit les co-entreprises « Renewables », « Grid » et GEAST pour le nucléaire.

En 2020, alors en recherche de liquidités, General Electric est engagé dans la vente d’une bonne partie de ses actifs, dont potentiellement  et GEAST, les activités nucléaires ex-Alstom.

2022 : cession à EDF 
En janvier 2022, le français EDF et General Electric s'entendent sur une reprise d'une partie de GE Steam Power (ex-Alstom Power Systems), les activités de GE Power dans le nucléaire. EDF va débourser environ  d’euros pour cette transaction, une fois prises en compte les liquidités et dettes de l’activité rachetée. Cette ancienne activité d'Alstom Power, valorisée à un milliard d’euros, est principalement regroupée dans GEAST.

En , l'État français serait prêt à céder 20 % de GEAST à Rosatom, la multinationale russe spécialisée dans le nucléaire, à l'issue de son rachat à General Electric par EDF, qui conserverait les 80 % restants.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 GE Steam Power
 General Electric
 Alstom
 Alstom Power
 Belfort

Entreprise de l'énergie ayant son siège en France
Entreprise fondée en 2014
Alstom
General Electric